Азо́р () — местный совет в Тель-Авивском округе в Израиле. Мэр — Лев Фехтер.

География 

Город расположен в южной части прибрежной равнины Израиля, на высоте 23 метра над уровнем моря, к юго-востоку от Тель-Авива в городской агломерации Гуш-Дан. На юго западе граничит с городом Холон, с которым плотно связан в инфраструктурном аспекте. На северо-востоке от города протекает река Аялон. Город расположен в центре Израиля, в одном из самых густонаселённых районов страны. Населяют Азор в основном евреи. К югу от города протекает река Ярон.

Рядом с городом проходят шоссе № 44 и шоссе № 1

История

Древняя история 
Населённые пункты различной важности, существовали на месте Азора с доисторических времён. Впервые название Азор было упомянуто в ассирийских надписях, повествующих о завоеваниях ассирийского царя Синаххериба в 701 году до н. э. В городе была обнаружена синагога времён византийского владычества на территории Эрец-Исраэль, это говорит о том, что и тогда евреи населяли эти места. Во времена третьего крестового похода (1189—1192) английский король Ричард I Львиное Сердце создал на территории современного Азора укрепление, которое должно было защищать дорогу на Иерусалим.

В XIII веке впервые упоминается арабское Язур, это название не раз встречается в письмах путешественников и паломников, в письмах сказано, что все немусульмане должны были заплатить за проезд по Азору.

Современная история 

Во время беспорядков 1936—1939 годов в Азоре укрепились арабские националисты, обстреливавшие еврейские транспортные колонны, что привело к огромным жертвам. Во время войны за независимость Израиля арабские националисты перекрыли стратегически необходимое шоссе Тель-Авив-Иерусалим, что и вызвало блокаду Иерусалима, где в то время находилось достаточно большое количество еврейских жителей.

В боях за прорыв блокады погибли семь членов Хаганы, и в их честь установлен памятный мемориал. После освобождения города от арабов здесь был основан еврейский город Азор. Большинство жителей нового города составили репатрианты из Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Турции. В 1951 году поселение получило статус местного совета.

В ходе археологических работ, проведённых на территории Азора, было обнаружено множество исторических объектов: доисторическая стоянка и захоронения, а также кладбище медно-каменного века с керамическими оссуариями; бассейн византийского периода; памятники ханаанейской, филистимской, древнеизраильской и римской эпох; надпись и изображение меноры в руинах синагоги; остатки крепости времён крестовых походов, одна из башен которой была позднее превращена в мечеть; увенчанное куполами строение, которое мусульмане считают гробницей имама Али.

Культура и спорт 
В Азоре есть дом культуры, две библиотеки и спортивный центр с бассейном, футбольным полем и теннисным кортом.

Герб города 
Герб города Азор заключает в себе информацию о прошлом города
 Чёрная диагональ, символизирует древнюю дорогу Иерусалим-Яффо.
 Семь звёзд на диагонали, символизируют 7 бойцов Армии обороны Израиля, погибших при наступлении на город.
 Крепость в верхней части герба, символизирует исторические постройки в Азоре.
 Кустарники символизируют, бывшее арабское название города.
 Здания внизу герба символизируют современный город, здесь изображено здание местного совета и промышленное предприятие.

Население 

Население города, в зависимости от возраста.

Источник: .

Галерея

Ссылки

Источники 
 

Города Израиля